Sékou Touré peut désigner :
 Ahmed Sékou Touré (1922-1984), homme d'État et premier président de Guinée ;
 Sékou Touré (1934-2003), footballeur ivoirien ;
 Sékou Touré (1956-), militaire ivoirien.